Kalamajka může být:

kalamajka (tanec) – ukrajinský lidový kolový tanec
Kalamajka (píseň) – česká lidová písnička
Kalamajka (vrch) – kopec u Vlašimi
Kalamajka (Domašín) – část vesnice Domašín na Vlašimsku
Kalamajka (film) – český loutkový film režisérky Hermíny Týrlové

Podobné názvy 
Kalamaja